VT, Vt eller v.t. kan syfta på: 

 VT – en typ av hjärtrytmrubbning, se kammartakykardi 
 vt eller v.t. – beteckningar för årtal enligt den Gregorianska kalendern, se vår tideräkning
 VT – Förkortning för vårtermin